

Cinema 
 The Master Plan (1954) - dirigido por Cy Endfield
 Jönssonligan – Den perfekta stöten () - dirigido por Alain Darborg

Música 
 Masterplan - banda alemã de heavy metal
 Masterplan (álbum) - lançado pela banda homônima
 The Masterplan - álbum do Oasis
 The Master Plan (álbum) - de DJ Marky & Friends

Televisão 
 Masterplan - O Grande Mestre - reality show português exibido pela SIC

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão